41458 Ramanjooloo è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2000, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,2459607, inclinata di 3,89991° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Ramanjooloo
Corpi celesti scoperti nel 2000